Glauco Sansovini – politico sammarinese
 Marco Sansovini – calciatore italiano